Velika nagrada ZDA je lahko:

Velika nagrada ZDA, dirka Formule 1
Motociklistična Velika nagrada ZDA, motociklistična dirka